Morris House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Morris House (Benton County, Arkansas), ID-Nr. 87002316
 Morris House (Arkansas), ID-Nr. 78000641
 Morris House (Connecticut), ID-Nr. 72001341
 Morris House (Missouri), ID-Nr. 82005363
 Morris House (Ohio), ID-Nr. 79001926
 Morris House (Oklahoma), ID-Nr. 94001082